Die Saison 2020/21 war die 30. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die 13. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 14. August 2020 mit den Partien des FC Strausberg gegen den SV Victoria Seelow (Staffel Nord) und der SG Union Sandersdorf gegen den Absteiger Wacker Nordhausen (Staffel Süd) eröffnet, zum 2. November 2020 unter- und am 16. April 2021 schließlich abgebrochen.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Zum 2. November 2020 gab der Verband die Einstellung des Spielbetriebs bis auf Weiteres bekannt. Bereits am 17. Februar 2021 gab eine verbandsinterne Arbeitsgruppe bekannt, die Saison nach Absolvierung der Hinrunden beenden zu wollen, eine Fortführung in Form einer „Spielzeit 2020–22“ war ebenso wenig wie eine Verlängerung geplant. Auf Basis der dann gültigen Abschlusstabellen sollten nach angepassten Regelungen die Auf- und Absteiger ermittelt werden. 

Am 16. April 2021 gab der ausrichtende NOFV den vorzeitigen Abbruch und die Abrechnung nach einer Quotiententabelle bekannt, auf Basis welcher je Staffel zwei Mannschaften absteigen sollten. Als Quotientenmeister und Aufsteiger in die Regionalliga Nordost zur Saison 2021/22 wurden Tasmania Berlin und der FC Eilenburg benannt, als Absteiger aus der Oberliga der FC Carl Zeiss Jena II, Wacker Nordhausen, der Brandenburger SC Süd 05 sowie der FC Strausberg, welcher von der weiteren Teilnahme zurückzog. Ende April legten sowohl Nordhausen wie auch Brandenburg vor dem NOFV-Verbandsgericht Beschwerde gegen den jeweiligen Abstieg ein. Bei Nichterfolg wäre beiden Vereinen noch der Gang vor ein ordentliches Zivilgericht geblieben. Ende Mai wurde Wacker Nordhausen, dem Brandenburger SC sowie dem FC Carl Zeiss Jena II vor dem Verbandsgericht Recht gegeben. Anschließend bestätigte der NOFV, den sportlichen Abstieg für die Spielzeit 2020/21 auszusetzen, sicherte erst dem Brandenburger SC und schließlich auch den anderen beiden Teams einen Verbleib in der Oberliga zu. 

In der Folgesaison durften maximal 36 Teams am Spielbetrieb teilnehmen.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2020/21 nahmen insgesamt 34 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teil. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den NOFV am 25. Juni 2020 veröffentlicht. Dabei wurde der Ludwigsfelder FC von der Nord- in die Südstaffel umgruppiert. Folgende Vereine hatten sich sportlich qualifiziert:
 die Absteiger aus der Regionalliga Nordost 2019/20:
 FC Rot-Weiß Erfurt, Wacker Nordhausen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2019/20:
 Blau-Weiß 90 Berlin, Tasmania Berlin, Brandenburger SC Süd 05, CFC Hertha 06, Greifswalder FC, Ludwigsfelder FC, TSG Neustrelitz, MSV Pampow, Hansa Rostock II, SV Victoria Seelow, SC Staaken, 1. FC Lok Stendal, FC Strausberg, Torgelower FC Greif, Hertha 03 Zehlendorf
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2019/20:
 FC Eilenburg, FC Grimma, VfL Halle 1896, FC Carl Zeiss Jena II, VfB Krieschow, Inter Leipzig, FSV Martinroda, 1. FC Merseburg, FC Oberlausitz Neugersdorf, VFC Plauen, FC Einheit Rudolstadt, SG Union Sandersdorf
 die Aufsteiger aus den höchsten Spielklassen der Landesverbände 2019/20:
 SFC Stern 1900 (Berlin-Liga), RSV Eintracht Stahnsdorf (Brandenburg-Liga), Rostocker FC (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern), SV Blau-Weiß Zorbau (Verbandsliga Sachsen-Anhalt), FC An der Fahner Höhe (Thüringen-Liga)

Staffel Nord

Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2020
Oberliga Nordost 2020/21
Abgebrochene Sportveranstaltung 2021